Eselswiese steht für

 Güterbahnhof Eselswiese bei Hannover, ehemaliger Güter- und Produktenbahnhof im – heutigen – Stadtteil Hannover-Mitte
 Eselswiese (Rüsselsheim), geplantes Neubaugebiet in Rüsselsheim
 Eselswiese (Sage), Sage der Brüder Grimm
 Wiesenhaus (Querfurt) #Eselswiese